SMAW – Shielded Metal Arc Welding (Saldatura a elettrodo rivestito)
SMAW – Shoulder launched Multipurpose Assault Weapon (Arma da attacco da spalla multiuso)